Huguetan ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Henri Huguetan (1667–1749), französischer Bankier in Dänemark
 Marc Huguetan (1655–1702), französischer Drucker und Verleger